Vítkovský tunel může znamenat několik oficiálně nepojmenovaných tunelů v pražském vrchu Vítkově: 
 Starý Vítkovský tunel, železniční tunel turnovsko-kralupsko-pražské dráhy, v roce 2010 přebudovaný na stezku pro pěší a cyklisty
 Žižkovsko-karlínský tunel pro pěší z Tachovského náměstí do Thámovy ulice
 železniční tunely Nového spojení, severní a jižní vítkovský tunel